Андре́й Шипи́лов:
 Шипилов, Андрей Андреевич (род. 1999) — российский футболист.
 Шипилов, Андрей Михайлович (род. 1961) — советский и российский писатель и журналист.
 Шипилов, Андрей Сергеевич (род. 1971) — советский, узбекистанский и российский футболист; тренер.
 Шипилов, Андрей Фёдорович (1956—2017) — советский и российский журналист и режиссёр-документалист.